Osoby o tym nazwisku:
 Denis Briçonnet – rzymskokatolicki duchowny
 Guillaume Briçonnet – rzymskokatolicki duchowny
 Robert Briçonnet – rzymskokatolicki duchowny